Высшая лига 2005 () — 31-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 14-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Вентспилс» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9):
 23/10/2005 «Металлург» — «Вента» 9:0
 Самая крупная победа гостей (+6):
 12/05/2005 «Олимп» — «Металлург» 0:6
 28/08/2005 «Вента» — «Вентспилс» 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 23/10/2005 «Металлург» — «Вента» 9:0

Лучшие игроки 

 21 августа из-за неявки гостей не состоялась игра между «Динабургом» и «Вентой». «Венте» было засчитано техническое поражение (0:3), а также клуб был оштрафован на 500 лат.
 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Юрмала), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Ален Винокуров (Илуксте).
 Лучшими ассистентами были признаны: Янис Пукиянс (Рига), Сергей Брага (Вентспилс), Адольф Супе (Рига), Юрий Поповиченко (Гулбене), Арнис Лемкин (Тукумс).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2005
 Первая лига Латвии по футболу 2005
 Вторая лига Латвии по футболу 2005

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2005
Футбол в Латвии в 2005 году